Balder er en gud i nordisk mytologi.

Derudover kan Balder betyde:
 Balder (ejendomsselskab) – ejendomsselskab i Danmark
 Balder (bugserbåd) – bugserbåd i det danske søværn
 Balder (teatergruppe) – børneteatergruppe i Lemvig

Se også 
 Balder-klassen – klasse af bugserbåde i det danske søværn
 Balders død (flertydig) – flere betydninger
 Baldersgade – gade i København
 Balders Hospital – nedlagt hospital som lå i Baldersgade
 Balders Plads – plads i København
 Balladen om Balder – tegneseriealbum af Peter Madsen